Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Porsche Tennis Grand Prix 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. April 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Stuttgart